Michael Scott o Mike Scott pueden hacer referencia a:

 Michael Scott Doleac, baloncestista estadounidense, nacido en 1977;
 Michael Scott (Apple), informático estadounidense;
 Michael Scott (escritor), escritor irlandés;
 Michael Scott (The Office), personaje de The Office;
 Michael Scott (yudoca), yudoca neozelandés;
 Mike Scott (baloncestista), baloncestista estadounidense, nacido en 1988;
 Mike Scott (músico), músico escocés, fundador de The Waterboys;
 Michael Scott (arquitecto), arquitecto irlandés.